Aaron Marquez Miles (n. 1983) – cestista statunitense
 Aaron Wade Miles (n. 1976) – giocatore di baseball statunitense